Cras est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Cras (Isère), commune française de l'Isère
 Cras (Lot), commune française du Lot
 Cras (Besançon), quartier de Besançon
 Cras-sur-Reyssouze, commune française de l'Ain

Patronyme 

 Jean Cras (1879-1932), compositeur et navigateur français, inventeur de
 La Règle Cras, un instrument de navigation.
 Monique Cras (1910-2007), peintre française, fille du précédent.
 Steff Cras (1996-), coureur cycliste belge.

Voir aussi 
 CRAS (en majuscules) est un acronyme qui peut désigner les Comptes rendus de l'Académie des sciences